Magnuszew (gemeente), gemeente in Polen
 Magnuszew (plaats), dorp in bovengenoemde gemeente